Mon o MON puede referirse a:

Etnia mon, grupo étnico del Sureste Asiático,
Idioma mon, su lengua
Alfabeto mon, alfasilabario del que proviene el alfabeto birmano
Estado Mon, entidad subnacional de Myanmar, donde habita dicho grupo étnico.
MON = Motor Octane Number, vea octanaje.
Mon (Suiza), comuna suiza del cantón de los Grisones.
Mon nombre posesivo en idioma francés, en español mí.
Møn, una isla de Dinamarca, ubicada al sureste del país.
, las insignias de los diversos clanes que existieron durante el periodo feudal de Japón. 
Alejandro Mon y Menéndez (1801-1882), Ministro de Hacienda español. Implantó la vasta reforma tributaria de 1845, conocida como Reforma Mon-Santillán.